Ри́жская у́лица — улица Киева, расположена в исторической местности Сырец в Шевченковском районе. Простирается от улиц Парково-Сырецкой и Дорогожицкой до конца застройки, находящейся рядом с Сырецкой железнодорожной веткой.

История 
Возникла в середине XX столетия под названием 880-я Новая. Современное название получила в 1953 году. Одно из тупиковых ответвлений с «нечётной» стороны Рижской улицы в 1955—1961 годах имело название Рижский переулок.

К Рижской улице примыкают улицы Академика Грекова — Максима Берлинского — Орловский переулок и улица Вавиловых.

Застройка и расположение 

Нечётная сторона улицы застроена малоэтажными частными зданиями, застройка чётной стороны смешанная — сначала доминирует многоэтажная застройка, в конечной части — малоэтажная.

К Рижской улице примыкают парки «Сырецкий» и «Дубки» («Сырецкая роща»)

В конце улицы находится небольшое обустроенное кладбище — место захоронения военнопленных немцев.

На улице расположены:

 Городская клиническая больница № 9 (1);
 Киевский институт банковского дела (12).

Географические координаты 
координаты начала 

координаты конца

Транспорт 

 Троллейбус 16, 19
 Станция метро «Дорогожичи»
 Станция метро «Сырец»

Ссылки 
 Рижская улица на сервисе Яндекс.Панорамы.

Литература